Christian Füller ist der Name folgender Personen:

* Christian Füller (Journalist) (* 1963), deutscher Journalist
 Christian Füller (Politiker) (* 1977), österreichischer Politiker (SPÖ)